Ide oder Ida ist in der griechischen Mythologie der Name von:
 Ide (Tochter des Melisseus), Schwester der Adrasteia, Nymphe in Kreta, Erzieherin des jungen Zeus
 Ide (Tochter des Korybas), Gemahlin des Lykastos
 Ide (Mutter des Nisos)

Ide oder Idé ist der Familienname folgender Personen:
 Adamou Idé (* 1951), nigrischer Schriftsteller
 Ide Akemi (1812–1868), eigentlich Tachibana Akemi, japanischer Gelehrter und Dichter
 Conrad Ide (1822–1907), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung und des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Enzo Ide (* 1991), belgischer Autorennfahrer
 Haruya Ide (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Heinz Ide (1912–1973), deutscher Germanist und Bildungsreformer
 Henry Clay Ide (1844–1921), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur der Philippinen
 Juri Ide (* 1983), japanische Triathletin
 Keita Ide (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Louis Ide (* 1973), belgischer Politiker
 Ide Nobumichi (1912–1993), japanischer Maler
 Robert Ide (* 1975), deutscher Journalist und Autor
 Ide Takashi (1892–1980), japanischer Philosoph
 Ide Tameo (1908–1998), japanischer Fußballspieler
 Wilhelm Ide (Landrat) (1878–nach 1936), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Wilhelm Ide (1887–1963), deutscher Autor
 William B. Ide, amerikanischer Tischler, Politiker und Pionier
 Yūji Ide (* 1975), japanischer Rennfahrer

Ide ist der Name folgender Orte:
 Iide (deutsch Ide), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa
 Ide (Devon), Dorf in der Grafschaft Devon nahe Exeter

IDE steht als Abkürzung für:
 Injection directe essence, Bezeichnung von Renault für Benzindirekteinspritzung
 Insulin-degrading enzyme, Enzyme die Insulin abbauen, siehe Insulysin
 Institut für Dokumentologie und Editorik, deutscher Think-Tank
 Integrated Development Environment, die integrierte Entwicklungsumgebung aus dem Bereich der Programmierung
 Integrated Drive Electronics, eine Schnittstelle in einem Computer, siehe ATA/ATAPI

Siehe auch:
 Ihde

Abkürzung